Са́ндблум () — шведская фамилия. Известные носители:

 Сандблум, Линда (род. 1989) — финская легкоатлетка.
 Сандблум, Хэддон (1899—1976) — американский художник.